Liujia kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liujia (socken), Hebei, 
 Liujia (sockenhuvudort i Kina, Liaoning),  

Robotskapade Kinaförgreningar